Qatar Total Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2018 z cyklu Qatar Total Open rozgrywany w dniach 12–18 lutego 2018 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 3 173 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Katarze